Copa del Sol 2011 (z hiszp. Puchar Słońca) – druga edycja Copa del Sol, który odbył się w Alicante i La Mandze w Hiszpanii. Turniej rozpoczął się 27 stycznia, a zakończył się 7 lutego 2011. Zwycięzca turnieju otrzymał € 40,000, FC Karpaty Lwów wygrało turniej, pokonując Szachtar Donieck 1-0 w finale.

Drabinka turnieju 
Drużyna FC København wycofała się po ćwierćfinałach i Aalesunds FK zostało wylosowane jako dodatkowy półfinalista.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2011 w piłce nożnej